Carli Renzi – australijska zapaśniczka
 Elżbieta Renzi – założycielka Zgromadzenia Bogobojnych
 Matteo Renzi – włoski polityk, burmistrz Florencji, senator, lider Partii Demokratycznej
 Nicola Renzi – polityk sanmaryński
 Rick Renzi – amerykański polityk, członek Partii Republikańskiej